Ošljak je lahko:
 Ošljak, otok
 Ošljak Veliki, nenaseljen otok
 Ošljak, naselje na otoku Ošljak